Die World Poker Tour, kurz WPT, ist eine Pokerturnierserie. Sie gehört neben der World Series of Poker und der European Poker Tour zu den wichtigsten Pokerveranstaltungen weltweit und war durch ihre Fernsehübertragungen maßgeblich am Pokerboom in den 2000er-Jahren beteiligt.

Geschichte 
Die World Poker Tour wurde im Jahr 2002 von Stephen Lipscomp gegründet, der mittlerweile Präsident der World Poker Tour Enterprises ist. Die erste WPT begann am 31. Mai 2002 im Hotel Bellagio in Paradise am Las Vegas Strip. Anfang Februar 2004 gab es erstmals eine Fernsehübertragung eines WPT-Turniers, als das „Battle of Champions“ auf NBC gezeigt wurde. Im November 2009 kaufte PartyGaming die World Poker Tour für umgerechnet 12,3 Millionen US-Dollar. Im Juni 2015 wurde sie für 35 Millionen US-Dollar an Ourgame International Holdings Ltd weiterverkauft.

Als die Live-Pokerszene ab März 2020 aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie weitestgehend zum Erliegen kam, pausierte auch die Live-Austragung der WPT. Stattdessen wurden mehrere Turnierserien samt Main Events auf den Online-Plattformen partypoker und Natural8 ausgespielt und die 18. Saison bis April 2021 verlängert.

Fernsehübertragung 
Die WPT wurde bereits in über 150 Ländern ausgestrahlt. Im August 2016 wurde ein Fünfjahresvertrag mit den Fox Sports Networks unterzeichnet, so dass die Tour bis mindestens einschließlich der 19. Saison auf diesen Sendern gezeigt wird. Die Übertragung wird von Tony Dunst und Vincent Van Patten kommentiert und analysiert. Dunst gehört seit der neunten Staffel zum WPT-Team, nachdem er sich den Posten zuvor in einem offenen Casting gesichert hatte. Im Mai 2017 übernahm er dann den Platz im Kommentatorenteam, den Mike Sexton nach 15 Jahren abgegeben hatte. Moderiert wird die Ausstrahlung der World Poker Tour seit der zwölften Saison von Lynn Gilmartin, die damit Kimberly Lansing ersetzte.

Von August 2013 bis Dezember 2015 trug die WPT unter dem Namen Alpha8 Events mit Buy-ins von rund 100.000 US-Dollar aus. Diese wurden zunächst von Ali Nejad und Olivier Busquet, später von Dunst und Van Patten kommentiert. Seit Oktober 2014 gibt es mit WPT DeepStacks zudem einen Ableger der World Poker Tour mit kleineren Buy-ins. Für die Berichterstattung hinter den Kulissen aller Turniere sowie für Interviews abseits der Pokertische ist die sogenannte Royal Flush Crew zuständig, die aktuell aus zwölf Personen, u. a. Alexandra Gray, besteht.

Main Events 
Die Kanadierin Ema Zajmović ist die bisher einzige Frau, die ein offenes WPT-Main-Event gewinnen konnte. Die nachfolgende Tabelle listet alle Main Events sowie deren Gewinner auf. Zum besseren Vergleich ist das Preisgeld des Gewinners immer in US-Dollar umgerechnet.

Saison:1 (2002/03) | 2 (2003/04) | 3 (2004/05) | 4 (2005/06) | 5 (2006/07) | 6 (2007/08) | 7 (2008/09) | 8 (2009/10) | 9 (2010/11) | 10 (2011/12) | 11 (2012/13) | 12 (2013/14) | 13 (2014/15) | 14 (2015/16) | 15 (2016/17) | 16 (2017/18) | 17 (2018/19) | 18 (2019–21) | 19 (2021) | 20 (2022) | 21 (2023)

Alpha8 

Von August 2013 bis Dezember 2015 wurden im Rahmen der World Poker Tour unter dem Namen Alpha8 insgesamt neun Turniere mit einem Buy-in von rund 100.000 US-Dollar ausgespielt.

Rekorde 
Stand: 21. Dezember 2022 (nach der WPT World Championship)

Mehrfache Titelgewinner 

42 Spieler gewannen mehrfach das Main Event der WPT, davon 34 Spieler bei offenen Events.

Gewinner nach Land 

Insgesamt haben Spieler aus 42 Ländern das Main Event gewonnen.

All Time Money List 

Die folgenden Spieler erspielten sich bei WPT-Events das meiste Preisgeld:

Spieler des Jahres 

In jedem Event einer Saison sammeln die bestplatzierten Teilnehmer Punkte. Am Ende der Saison erhält der Spieler mit den meisten Punkten die Auszeichnung als Spieler des Jahres. Bisherige Preisträger waren:

Anmerkungen

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

 
Pokerturnierserie
Erstveranstaltung 2002